Walter Klose ist der Name folgender Personen:

* Walter Klose (Architekt) (1879–1973), deutscher Architekt
 Walter Klose (Maler) (1921–2003), deutscher Maler